Rattersberg ist der Ortsname von

 Rattersberg (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Rattersberg (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern